Efor (državnik), starogrčki državnik iz Sparte
Efor iz Kime, starogrčki povjesničar